Чемпионат Узбекистана по футболу 1993 — 2-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 26 марта по 1 ноября 1993 года.

Итоговая таблица 

 Клуб "Косонсойчи" сменил название на "Кушон"
 Клуб "Пахтакор"-79 сменил название на МХСК
 Клуб "Мароканд" сменил название на "Динамо"

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 1993
 Первая лига Узбекистана по футболу 1993
 Вторая лига Узбекистана по футболу 1993

Ссылки 
 

1993
Спорт в Узбекистане в 1993 году